Изер може да се отнася за:
 Изер, река в южна Франция
 Изер (департамент), департамент във Франция
 Изера, река в Полша и Чехия
 Ейзер, река в Северна Франция и Белгия